Alley Baggett (1973-), mannequin américaine, d'origine philippine ;
 Lynn Baggett (1923-1960), actrice américaine ;
 Owen J. Baggett (1920-2006), militaire américain.